Округ штата Мизорам — административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы.  Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

По состоянию на 2011 год число округов штата Мизорам равняется 8.

Список округов